Васи́лий Влади́мирович Корша́к (, село Высокое (ныне Черниговская область) — 14 июня 1988, Москва) — советский учёный-химик, академик Академии наук СССР.

Биография 
Родился 27 декабря 1908 года. Отец, Владимир Федотович Коршак, был железнодорожным мастером, начальником дистанции, начальником пути. Мать — Татьяна Яковлевна Коршак (Шведова). Василий был старшим из четверых детей в семье, у него был брат Анатолий и две сестры — Людмила и Зинаида.

В 1926 году окончил профессионально-техническую школу в городе Ромны. В 1931 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева по специальности инженер-технолог, затем продолжил в нём работу.

В 1932 году женился на Зое Алексеевне Миролюбовой. В 1935 году у них родился сын Владимир (умер в 1942 году в эвакуации от воспаления лёгких), в 1937 году сын Юрий, в 1944 году — дочь, и в 1952 году сын, которого также назвали Владимиром.

С 1931 по 1935 год являлся аспирантом и ассистентом кафедры органической химии МХТИ им. Д. И. Менделеева. Затем с 1935 по 1938 год являлся докторантом Института органической химии АН СССР и одновременно доцентом кафедры органической химии МХТИ им. Д, И. Менделеева. В 1938 году организовал в Институте органической химии Академии наук СССР лабораторию высокомолекулярных соединений, которой руководил до 1988 года. С 1938 по 1953 год был заведующим кафедрой органического синтеза Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. В 1940 году вступил в КПСС.

В 1941 году — декан факультета № 138 Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева.

С 1942 года — доктор химических наук. С 1948 по 1954 год занимал пост заместителя директора ИОХ АН СССР. С 1951 по 1972 год был главным редактором журнала «Успехи химии». 23 октября 1953 года был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по специальности «химия высокомолекулярных соединений». С 1954 по 1963 год занимал пост заместителя директора ИНЭОС АН СССР. С 1954 по 1988 год заведовал лабораторией и отделом высокомолекулярных соединений ИНЭОС АН СССР. С 1958 по 1988 год был заведующим кафедрой технологии пластических масс Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. С 1973 по 1988 год был главным редактором журнала «Высокомолекулярные соединения».23 декабря 1976 года был избран академиком по специальности «высокомолекулярные соединения».

Умер 14 июня 1988 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. В 2003 году ближайшим соратником и учеником Василия Владимировича Коршака Светланой Васильевной Виноградовой в соавторстве была опубликована книга, посвящённая основным датам его жизни и деятельности, его научным работам, а также воспоминаниям об этом выдающемся учёном России.

Научные достижения 
Является одним из основоположников современной синтетической химии высокомолекулярных соединений.

Исследование механизма и закономерностей поликонденсации 
Под руководством Коршака был выполнен цикл исследований в области полиамидирования, полиэтерификации, полиарилирования, поликоординации, позволивший понять закономерности этих процессов. Установлено правило неэквивалентности функциональных групп как важнейшая закономерность, определяющая молекулярную массу полимеров. Сформировано представление о равновесной и неравновесной поликонденсации. Исследованы такие виды неравновесной поликонденсации, как дегидрополиконденсация, полициклизация, межфазная поликонденсация, акцепторно-каталитическая поликонденсация.

Полирекомбинация 
В 1957 В.В. Коршаком с сотрудниками при изучении реакций перекисей с алкилароматическими соединениями был открыт принципиально новый метод синтеза полимеров – реакция полирекомбинации. Этот метод заключается в обработке перекисями соединений с подвижными атомами водорода, приводящей к образованию полимеров. Полирекомбинация позволила расширить круг соединений, которые могут быть использованы для синтеза полимеров.

Получение карбина 
В. В. Коршак (совместно с А. М. Сладковым, Ю. Н. Кудрявцевым, В. И. Касаточкиным) получил ряд новых полимеров, содержащих в основной цепи тройные связи, среди которых – карбин, неизвестная ранее аллотропная модификация углерода, а также его электронный изомер, названный поликумуленом.

Полимеризация 
В области полимеризации В. В. Коршак занимался исследованием следующих вопросов:
 Влияние химического строения мономеров на способность к полимеризации. Доказал влияние пространственных факторов на полимеризацию ненасыщенных соединений.
 Закономерности полимеризации гетероциклических соединений
 Совместная полимеризация гетероциклов с винильными мономерами
 Процессы полициклотримеризации соединений с ацетиленовыми и с С-N-кратными связями в молекулах
 Закономерности миграционной сополимеризации
 Применение радиации для получения полимеров на основе ненасыщенных мономеров и гетероциклов
 Синтез полимеров разложением диазосоединений
 Полимеризация под высоким давлением

Изучение связи между строением и свойствами полимеров 
На примере различных полимеров были сформулированы основные закономерности, связывающие теплостойкость, термостойкость, растворимость и другие свойства полимеров с их химическим строением. Результатом явилось создание ряда ценных полимеров, таких как полиарилаты, некоторые фенолформальдегидные полимеры, кардовые полиоксадиазолы, полибензоксазолы, антифрикционные самосмазывающиеся пластмассы; последние нашли широкое применение.

Полимеры циклоцепного строения и лестничной структуры 
В. В. Коршаку с сотрудниками удалось показать, что степень ароматичности образующихся при полициклизации гетероциклов характеризует термостойкость полимеров.  С помощью полициклизации было синтезировано большое число термостойких полимеров.

Элементоорганические полимеры 
Были созданы элементоорганические полимеры, содержащие в своём составе многие из элементов периодической системы, особое внимание было уделено борорганическим, фосфорорганическим и металлсодержащим полимерам. Большое внимение было уделено полифосфиноборанам.

Смешанные, привитые и блок-сополимеры 
Детально изучались процессы межцепного обмена макромолекул – одного из методов синтеза смешанных полимеров гетероцепного ряда. Разработаны методы синтеза привитых сополимеров, основанные на активации изделий из полимеров озоном или подогретым воздухом. Исследования привели к нахождению методов модификации свойств готовых изделий из синтетических и натуральных полимеров.

Полипептиды 
В. В. Коршак занимался поиском путей рационального синтеза полипептидов, изучал влияние на этот процесс катализаторов.

Синтез полимеров 
Размах работ В. В. Коршака в этой области огромен.

Из достижений можно выделить:
 Синтез полигексаметиленадипинамида (анид)
 Разработка технологии получения сырья для лавсана.
 Синтез полиарилатов
 Синтез полигетероариленов
 Синтез полифениленов
 Открытие реакций полипереарилирования
 Синтез новых фенолформальдегидных полимеров
 Синтез новых эпоксидных полимеров и полифенолов
 Синтез полимеров на основе фурфурола
 Получение ценных клеёв холодного отверждения на основе полимеров эфиров цианакриловой кислоты
 Синтез ионообменных полимеров
 Синтез ионитов для выделения тяжёлых и благородных металлов
 Синтез ненасыщенных полиэфиров
 Синтез физиологически активных полимеров и полимеров для медицины

Синтез органических соединений 
В. В. Коршаком были созданы методы получения терефталевой кислоты, различных эфиров цианакриловой кислоты, большого числа ароматических дикарбоновых кислот, ди- и тетра-аминов, бисфенолов, оксиаминов.

Основные труды 
В. В. Коршак — автор 28 монографий по вопросам химии высокомолекулярных соединений, в их числе:

«Химия высокомолекулярных соединений» (1950 г.), первая книга на русском языке, обобщающая достижения полимерной науки того времени, также в ней были изложены основы оригинальной классификации высокомолекулярных соединений, получившей впоследствии широкое распространение.

«Равновесная поликонденсация» (1968 г.) и «Неравновесная поликонденсация» (1972 г.) — совместно с С. В. Виноградовой.

«Химическое строение и температурные характеристики полимеров» (1970 г.)

«Разнозвенность полимеров» (1977 г.)

«Термостойкие полимеры» (1969 г.)

Почести, награды, премии 
 Сталинская премия (1949);
 Сталинская премия (1951);
 Ленинская премия (1986);
 Два ордена «Знак Почёта»;
 Орден Ленина;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Орден Октябрьской Революции;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»;
 Медаль Международной торгово-промышленной выставки в Лейпциге за достижения в области создания АСП пластиков;
 Звание «Почётный химик»;
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»;
 Медаль «Ветеран труда»

Личные качества, увлечения 
По воспоминаниям дочери, Ашихминой Г. В., Василий Владимирович по характеру был сдержанным, не делился своими трудностями, решения принимал сам. Ко всему проявлял живой интерес.  Был заботливым и хозяйственным человеком.

Занимался фотографией; собрал обширную библиотеку.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Химики СССР
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище
Выпускники Российского химико-технологического университета
Аспиранты Российского химико-технологического университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Деканы Российского химико-технологического университета
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР